Le terme Falconio constitue un patronyme de famille d'origine italienne. Ce terme peut se référer à :

Personnalités 
Antonio Falconio, journaliste italien et personnalité politique, député de la République italienne (1983).
Diomede Angelo Raffaele Gennaro Falconio (né le  à Pescocostanzo dans les Abruzzes, Italie et mort le  à Rome), est un cardinal italien de l'Église catholique du début de la , créé par le pape Pie X.
Metius Falconius Nicomachus, personnalité politique.
Peter Falconio (1973-2001), victime britannique d'un meurtre.
Placido Falconio, compositeur italien.
Simone Falconio Pratoli, compositrice italienne de la pièce "Matilde", notamment présentée le  au Teatro Valle de Rome.

Toponymes 
Rivière Falconio, un affluent de la rivière des Montagnes Blanches, coulant dans le territoire non organisé de Mont-Valin, dans la MRC du Fjord-du-Saguenay, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada.